Воронка — приспособление для наливания жидкостей.
 Воронка — форма рельефа (впадина, депрессия) на поверхности земли, например карстового или термокарстового происхождения.
 Воронка — фигура пилотажа.
 Воронка — выемка в грунте, образованная попаданием артиллерийского снаряда, мины или авиабомбы.
 Воронка — сифон головоногих моллюсков.
 Воронка — тип таблицы или диаграммы.
 Воронка продаж — маркетинговая модель.

Реки 
 Воронка — река в Тульской области России, приток Упы, протекает через музей-усадьбу Ясная Поляна.
 Воронка — река в Ленинградской области России.

Населённые пункты 
 Воронка — деревня в Шарковщинском районе Витебской области Белоруссии.
 Воронка — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области России.
 Воронка — деревня в Захаровском районе Рязанской области России.